Вермланд:

 Вермланд — современный лен Швеции.
 Вермланд — историческая провинция в Швеции.